Charly – członek grupy Wormed
 Charly – francuska seria komiksowa
 Charly – singel grupy The Prodigy (1991)
 Charly – film z 1968 roku
 Charly – meksykańskie przedsiębiorstwo produkujące odzież sportową

Miasta we Francji:
 Charly – francuska gmina w regionie Centre
 Charly – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Charly-sur-Marne – francuska gmina w regionie Pikardia